AN/SPQ-9 (жарг. spook nine) – американский многоцелевой радар обзора поверхности и управления оружием, используемый в системе управления артиллерийским огнём Mk-86. Обеспечивает определение двух координат цели — дальность и азимут. Способен обнаруживать низколетящие (до 600 м) воздушные цели. Обеспечивает режим сопровождения в процессе обзора (TWS).

Тестирование прототипа проводилось на опытовом корабле
AVM-1 «Нортон-Саунд». Серийные образцы установлены эсминцах типа «Спрюэнс» и кораблях других типов.

Модификации

AN/SPQ-9A
Базовая модель

AN/SPQ-9B
Модификация с удвоенной дальностью обнаружения и улучшеным разрешением по дальности. Заменила модификацию AN/SPQ-9A на крейсерах типа «Тикондерога» в рамках программы 
, направленной на продления срока службы действующих кораблей. Радар AN/SPQ-9B является частью системы управления артиллерийским огнём Mk-160.

Установки на кораблях

  Эскадренные миноносцы типа «Спрюэнс»
  Эскадренные миноносцы типа «Кидд»
  Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк»
  Ракетные крейсера типа «Калифорния»
  Ракетные крейсера типа «Вирджиния»
  Ракетные крейсера типа «Тикондерога»
  Универсальные десантные корабли типа «Тарава»
  Линейные корабли типа «Айова» (при реконструкции 1980-х годов)
  Авианосцы типа «Нимиц»

Примечания

Ссылки

NAVAIR warfighters encyclopedia, AN/SPQ-9A
Fire Controlman Volume 02-Fire Control Radar Fundamentals, via tpub
GlobalSecurity.org AN/SPQ-9 Radar
AN/SPQ-9B Anti-Ship Missile Defense (ASMD) на официальном сайте Northrop Grumman (анимация).

Корабельные радиолокационные станции США
Военная продукция Northrop Grumman